Hütchen steht für:

 Lübecker Hütchen, Leitkegel, Verkehrseinrichtung
 An allem ist Hütchen schuld!, Märchenspiel von Siegfried Wagner aus dem Jahr 1917
 Pony Hütchen, Figur aus dem Roman Emil und die Detektive von Erich Kästner aus dem Jahr 1929
 Hütchen, Bestandteil des Hütchenspiels